CAY est un code qui peut désigner :
 îles Caïmans, selon la liste des codes pays du CIO ;
 aéroport international Félix Éboué, à Cayenne, en Guyane, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CAY est un sigle qui peut désigner :
 , une synagogue située à Crown Heights, à Brooklyn.

 Cay, une ville du centre de la Turquie ;
 Cay, un volcan du Chili.